Черво́на кали́на — рослина, один із символів України. ЇЇ ім'я носить багато українських організацій, творчих колективів.

Твори 
 «Червона калина» — збірник (Відень, 1915), присвячений українським січовим стрільцям, упорядкований Богданом Лепким та Оленою Кульчицькою.

Заклади 
 Червона Калина — видавничий кооператив, заснований 1921 року у Львові колишніми вояками УСС та УГА.
 Червона Калина — сучасне Львівське видавництво.
 Червона Калина — об'єднання 23 куреня старших пластунів та 5 куреня сеньйорів молодіжної скаутської організації «Пласт».
 Червона Калина — культурно-просвітна Спілка Українців у Боснії і Герцеговині.
 Червона Калина — культурно-просвітна Спілка Українців у Вірменії.
 Червона Калина — санаторій у с. Жобрин Рівненський район Рівненська область.
 Червона Калина — асоціація українців в Каталонії

Природоохоронна територія 
 Червона Калина — ботанічний сад у смт Дружби, Тернопільський район, Тернопільська область.
 Дендропарк «Червона калина» — парк-пам'ятка садово-паркового мистецтва біля села Жобрин, Рівненський район, Рівненська область.

Потяг 
 Червона Калина — фірмовий електропоїзд Львівської залізниці.

Вулиці 
 Вулиця Червона Калина — вулиця в Дарницькому районі м. Києва
 Вулиця Червоної Калини — вулиця у смт Великий Любінь, Львівська область.
 Вулиця Червоної Калини — вулиця у Великих Мостах, Львівська область.
 Вулиця Червоної Калини — вулиця у смт Красне, Львівська область.
 Вулиця Червоної Калини — вулиця у Луцьку.
 Вулиця Червоної Калини — вулиця у смт Маневичі, Волинська область.

Проспекти 
 Проспект Червоної Калини — проспект у Конотопі, Сумська область.
 Проспект Червоної Калини — проспект у Львові.
 Проспект Червоної Калини - проспект у Києві.

Гурти 
 «Червона калина» — тріо бандуристок.

Пісні 
 «Червона калино» — пісня Богдан-Юрія Янівського на слова Івана Франка «Червона калино, чого в лузі гнешся…».
 «Червона калина» — гімн Українських січових стрільців.

Фестиваль 
 Червона калина — щорічний обласний фестиваль мистецтв у жовтні в с. Шманьківці (Чортківський район, Тернопільська область), приурочений річницям від дня народження Степана Чарнецького.

Калина червона 
 Калина червона — золота пам'ятна монета Національного банку України.
 Калина червона () — повість Василя Шукшина.
 Калина червона — фільм за однойменною повістю Василя Шукшина.